

Događaji 
 Barbari pljačkaju Delfe

Rođenja

Smrti